Michel Meyer (filosoof), een Belgisch professor en filosoof
 Michel Meyer (ondernemer), een Frans ondernemer
 Michel Meyer (kanovaarder), een Frans kanovaarder
 Michel Meyer (syndicalist), een Belgisch syndicalist